Maiaspondylus es un género extinto de ictiosaurio. Sus restos han sido hallados en América del Norte, siendo previamente identificados como pertenecientes al género Platypterygius, al que pertenecen otras especies de ictiosaurio del Cretácico.

Descripción 
Maiaspondylus es conocido a partir del holotipo UALVP 45635, un esqueleto desarticulado pero casi completo preservado en tres dimensiones y de los materiales referidos UALVP 45639, dos embriones parcialmente preservados y articulados y ocho vértebras articuladas de un adulto, UALVP 45640, 14 vértebras articuladas de un juvenil, UALVP 45640, 12 vértebras articuladas, UALVP 45642, un hocico parcial y el dentario izquierdo con dientes y UALVP 45643, un hocico fragmentario. Todos los especímenes fueron recolectados en Hay River en la formación Loon River en los Territorios del Noroeste en Canadá, datando de principios del Albiense en el Cretácico Inferior, hace cerca de 110 millones de años.

Todos los ejemplares de Maiaspondylus fueron originalmente referidos a Platypterygius. Sin embargo, todos los análisis cladísticos recientes han encontrado que Maiaspondylus es un género válido de oftalmosáurido, dado que el holotipo se distingue de otros ictiosaurios por un amplio contacto superpuesto de los huesos yugal y maxilar, dientes marginales con coronas lisas, con cemento estriado, la curvatura lingual y la implantación en el surco dental, y el húmero con los extremos proximal y distal isomorfos, con tres facetas articulares distales en que la carilla articular medial es más pequeña que las facetas laterales. Patrick S. Druckenmiller y Erin E. Maxwell (2010) encontraron que estaba cercanamente relacionado con "Platypterygius" americanus, el cual probablemente tampoco pertenece al género Platypterygius.

Etimología 
Maiaspondylus fue nombrado por Erin E. Maxwell y Michael W. Caldwell en 2006 y la especie tipo es Maiaspondylus lindoei. El nombre genérico se deriva de maia (μαία), término griego para "madre cuidadosa" y spondylos (σπόνδυλος), en griego "vértebra". El género recibió este nombre en referencia a que el espécimen, UALVP 45639 se compone de dos embriones aglutinados bajo ocho vértebras de un adulto (dentro de su cavidad corporal), presumiblemente la madre. Maxwell y Caldwell (2003) sugirieron que este espécimen prueba que Maiaspondylus era vivíparo,dando a luz crías ya formadas. Estos embriones son los más recientes geológicamente y físicamente los menores entre los embriones conocidos de ictiosaurios. El nombre de la especie honra al técnico Allan Lindoe del Museo Geológico de la Universidad de Alberta por descubrir, recolectar y preparar los especímenes.

Referencias 

Ictiosaurios del Cretácico Inferior
Ictiosaurios de América del Norte